Rugaas ist der Familienname folgender Personen:
 Bendik Rugaas (* 1942), norwegischer Bibliothekar und Politiker
 Turid Rugaas (* 1938), norwegische Hundetrainerin